El Torneig de Delray Beach 2020, conegut oficialment com a Delray Beach Open 2020 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La 28a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 23 de febrer de 2020 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

Els germans Bob i Mike Bryan van guanyar el títol per sisena ocasió, sempre en dos anys consecutius.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
ATP Tour 2020